„Мерцедес-Бенц GLA-класа“ (Mercedes-Benz GLA-Klasse) е модел субкомпактни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в две последователни поколения от 2013 година.

Въведен е като по-малък вариант на компактния SUV „GLK-класа“ и е базиран на платформата на моделите „A-класа“ и „CLA-класа“.

В Северна Америка моделът се продава с малки модификации под марката „Инфинити“ като „Инфинити QX30“.



Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
GLA-класа